Кэйли Энн Дефе́р (; 23 сентября 1986, Тусон, Аризона, США) — американская актриса. Наиболее известна ролью  из телесериала «Сплетница» (2011—2012).

Личная жизнь 
В январе 2012 года Дефер расторгла помолвку с дизайнером ювелирных изделий Майклом Реймондом Перейрой, с которым она встречалась с 2002 года, периодически расставаясь. 

В 2012 году Дефер начала встречаться с вокалистом и клавишником музыкальной группы «Fitz and The Tantrums» . 25 июля 2015 года пара поженилась. У них есть три сына: Теодор Игнатиус Фитцпатрик (род. 20 сентября 2013), Себастьян Дейнджер Фитцпатрик (род. 11 апреля 2017) и Реми Линкольн Фитцпатрик (род. 26 мая 2019).

Фильмография

Ссылки 
 

Дети-актёры США